Blue Bell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blue Bell (New Jersey), im Gloucester County
 Blue Bell (Pennsylvania), im Montgomery County
 Blue Bell (South Dakota), im Custer County
 Blue Bell Crossing, im Montgomery County, Pennsylvania
 Blue Bell Farms, im Montgomery County, Pennsylvania
 Blue Bell Gardens, im Montgomery County, Pennsylvania
 Blue Bell Glenn, im Montgomery County, Pennsylvania
 Blue Bell Knoll, im Montgomery County, Pennsylvania
 Blue Bell Manor, im Harris County, Texas
 Blue Bell Place, im Harris County, Texas
 Blue Bell Road Manor, im Montgomery County, Pennsylvania
 Blue Bell Square, im Montgomery County, Pennsylvania

Sonstiges:
 Blue Bell (Kartoffel), Kartoffelsorte
 Blue Bell Creek, Fließgewässer im Lincoln County, Wyoming
 Blue Bell Island, Insel im Kennebec County, Maine
 Blue Bell Number Two, Mine im Sierra County, New Mexico